Ли Ховард (; ; род. , , Австралия) — австралийский профессиональный трековый и шоссейный велогонщик, выступающий с 2017 года за команду Aqua Blue Sport. 4-кратный чемпион мира на треке.

Победы 

 2008
 Чемпионат Австралии на треке
 1-й  — командное преследование
 1-й  — Скрэтч
 2009
 1-й  Чемпионат мира на треке — Омниум
 1-й Тур Словакии
 Тур Японии
 Очковая классификация
 1-й на этапах 1,3 и 7
 2010
 1-й  Чемпионат мира на треке — Мэдисон
 1-й — Kampioenschap van Vlaanderen
 1-й на этапе 4 — Тур Омана
 Тур Баварии — Спринтерская классификация
 2011
 1-й  Чемпионат мира на треке — Мэдисон
 1-й на этапе 5 Стер ЗЛМ Тур
 3-й — Trofeo Cala Millor
 4-й — Grand Prix de Denain
 2012
 1-й на этапе 2(ТТТ) — Энеко Тур
 3-й — Тур Британии
 1-й на этапе 2
 2013
 1-й — Trofeo Campos–Santanyí–Ses Salines
 1-й — Trofeo Platja de Muro
 3-й — Чемпионат Австралии на треке — критериум
 2014
 5-й — Gran Premio Nobili Rubinetterie
 7-й — Тур Альберты
 2015
 6-й — London–Surrey Classic
 2016
 1-й на этапе 1 — Тур Фьордов
 1-й — Классика Альмерии
 2-й — Кэдел Эванс Грейт Оушен Роуд

Статистика выступлений на Гранд Турах 
Тур де Франс
Участие:1
2016: 172
Джиро д'Италия
Участие:2 
2013: сход на этапе 7
2016: сход на этапе 15
Вуэльта Испании
Участие:2
2011: 152
2013: 142

Ссылки 
 
 
 
 
 

Велогонщики Австралии
Чемпионы мира по трековым велогонкам
Чемпионы Игр Содружества по велоспорту
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2020 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года